Réfrigérant peut faire référence à :
 une tour aéroréfrigérante est l'autre nom utilisé pour désigner une tour de refroidissement,
 le réfrigérant à eau, un instrument de verrerie en chimie,
 un mélange réfrigérant, tel que de la glace pilée et du sel marin, et qui sert à produire du froid en chimie,
 un gaz réfrigérant (ou fluide frigorigène), utilisé dans les systèmes de production de froid.

es:Tubo refrigerante